De Angeli ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo de Angeli (* 1956), argentinischer Geschäftsmann
 Ernesto De Angeli (1849–1907), italienischer Unternehmer
 Marguerite de Angeli (1889–1987), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Virna De Angeli (* 1956), italienische Leichtathletin

Siehe auch:
 De Angelis
 D’Angeli
 Angeli